Concepción de La Vega, stad in de Dominicaanse Republiek
 La Vega (provincie), provincie in Dominicaanse Republiek waar La Vega Real de hoofdstad van is
 La Vega (Cuba)
 La Vega (Cauca), gemeente in departement Cauca, Colombia
 La Vega (Cundinamarca), gemeente in departement Cundinamarca, Colombia
 A Veiga (Spaans: La Vega), een gemeente in de Spaanse provincie Ourense
 Oude naam van de Jamaicaanse stad Spanish Town